Årets komet kan syfta på:

Årets komet (bandy)
Årets komet (fotboll)
Årets komet (handboll)